Булатный щит с золотой резьбой или щит Ф. Мстиславского — один из самых ценных предметов военной амуниции бывшей царской Большой казны, хранится в Оружейной палате Московского Кремля.

К 1622 г. щит принадлежал боярину князю Федору Ивановичу Мстиславскому, бывшему председателю Семибоярщины и претенденту на русский престол. Князь, последний представитель рода Мстиславских-Заславских, собрал большую коллекцию оружия и доспехов, преимущественно восточного производства. После его смерти эти вещи были выкуплены царской казной. Некоторые из них, как например этот щит, вошли в состав «Большого Наряда». После смерти царя Михаила Фёдоровича они были переданы Оружейной палате в качестве музейных экспонатов.

Описание 
Щит был изготовлен мастером Мухаммедом Мумином Зернишаном в государстве Сефевидов в конце XVI века (имя мастера выгравировано на одной из резных полос, которыми украшен щит). Диаметр щита 48,8 см.

Щит выкован из цельного листа червленой булатной стали и прочеканен спиральными полосами. Пространство щита разделено на две секции — среднюю и внешнюю. В средней секции спиральные полосы идут по часовой стрелке, а внешний — наоборот. Эти полосы через одну инкрустированы резными изображениями цветов, зверей и жанровых сцен — батальных, охотничьих и других. Изображения сделаны в стиле иранских миниатюр XVI века. По центру щита расположена бляха-«плащ», украшенная драгоценными камнями. Ещё две бляхи меньшего размера расположены на внешней секции щита. Внешний край щита обильно украшен мелкими драгоценными и полудрагоценными камнями.

Вот описание щита на 1702 г.: 

В целом этот уникальный щит украшен 1478 мелкими драгоценными камнями и 32 жемчужинами.

См. также 
 Регалии российских монархов
 Державный щит Российской империи

Литература 
 Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I: в 6 отд. и доп. к отд. III. — Репринтное издание 1849—1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 3-е Отделение. — С.63.
 Орленко С. П. Русские щиты Оружейной палаты XVII века // Война и оружие — 2014. Часть 3. c. 317

Примечания 

Щиты
Большой наряд
Оружейная палата Московского Кремля
Мстиславские